Trigonachras är ett släkte av kinesträdsväxter. Trigonachras ingår i familjen kinesträdsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kinesträdsväxter
Trigonachras